Johann von Sagan ist der Name folgender Personen:

*Johann I. (Sagan) (1385–1439), Herzog von Sagan, Glogau und Priebus
Johann II. (Sagan) (genannt der Böse, der Grausame; 1435–1504), Herzog von Sagan, Glogau, Crossen und Priebus

Siehe auch:

 Hans von Sagan, fiktiver Schuhmachergeselle